Линди

 Линди — город в Танзании.
 Линди — область в Танзании.
 Линди — деревня в Эстонии, уезд Пярнумаа.
 Арольдо Линди (1888—1944) — шведский оперный певец (тенор).

См. также 
 Линди-хоп — афроамериканский танец.